Lindsey se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arthur Ward Lindsey
 J.Page Lindsey